Broxtowe fait référence à un certain nombre d'entités géographiques, actuelles et historiques, dans le Nottinghamshire, Angleterre :

 Broxtowe, un lotissement dans le quartier Apsley, dans la City de Nottingham
 Broxtowe, la circonscription avec des limites similaires au borough
 Borough de Broxtowe, une zone d'administration locale dans le sud-ouest du Nottinghamshire
 Broxtowe Wapentake, une ancienne division du comté, mais plus grande que le borough actuelle